WSA est un sigle qui peut faire référence à :
 Windows socket API, bibliothèque dynamique de fonctions DLL sous Windows ;
 War Shipping Administration, ancienne agence gouvernementale américaine durant la Seconde Guerre mondiale ;
 World Soundtrack Awards, ou la World Soundtrack Academy qui délivre ces récompenses de musique de film ;
 Women's Squash Association, organisation professionnelle du squash féminin dans le monde ;
 World Service Authority, organisation américaine qui déclare promouvoir la « citoyenneté mondiale », la « loi mondiale » ;
 WSA, ancien nom d'une équipe cycliste évoluant à ce jour sous le nom de WSA-Greenlife.